Ел Молино де Абахо има више значења:

 Ел Молино де Абахо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молино де Абахо, Ел Молино (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику